Певек — місто в Росії, адміністративний центр Чаунського району Чукотського автономного округу.
  — регіональний аеропорт, розташований у селищі Апапельгіно, за 18 км на північний схід від міста Певек на березі Східносибірського моря.
 Певек — арктичний морський порт на трасі Північного морського шляху.
 Певек — півострів у Чукотському автономному окрузі, відокремлює Чаунську губу від Східносибірського моря.
 Певек — протока, що з'єднує Чаунську губу і Східносибірське море, розташована між островами Роутан і північно-західною частиною півострова Певек.
 Певек — бухта у західній частині однойменного протоки, розташована на північ від міста Певек.
 Певек — лагуна на західному узбережжі однойменного півострова, розташована за 3 км SW від міста Певек.
 Певек — найпівнічніша точка однойменного півострова.
 Певек — найвища точка однойменного півострова.